Helmut von Zborowski – progettista aeronautico austriaco
 Léopold Zborowski – scrittore, poeta e mercante d'arte moderna polacco
 Louis Zborowski – pilota automobilistico e ingegnere britannico
 Orest Zborowski –  hacker statunitense

Pagine correlate 
 Ritratto di Léopold Zborowski